

Patronymes 
Artamonov (masculin ; ) ou Artamonova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ievguenia Artamonova (1975-), joueuse de volley-ball russe
 Mikhaïl Artamonov (1898-1972), historien et archéologue russe
 Nikolaï Artamonov (1906-1965), ingénieur soviétique, spécialiste des fusées
 Viktor Artamonov (1873-1942), général russe

Autres 
 Artamonov, cratère d'impact sur la face cachée de la Lune
 Vélocipède d'Artamonov, légende urbaine russe

Patronyme russe